Argoen (stad), een stad in de Russische autonome republiek Tsjetsjenië
Argoen (Kaukasus), een rivier in de Kaukasus
Argoen (Azië), een rivier op de grens van Rusland met China